Холл, Стивен:
 Холл, Стивен (род. 1975) — британский писатель.
 Холл, Стивен (род. 1947) — американский архитектор и акварелист из Нью-Йорка.
  (род. 1972) — бывший французский игрок в регби.